FAM76A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 307 амінокислот, а молекулярна маса — 35 049.

Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки